Arriva ist der Name folgender Unternehmen:
 Arriva PLC, britisches Transportunternehmen
 Arriva Deutschland, deutsche Tochter des britischen Transportunternehmens (heute: Netinera)
 Arriva (Postdienst), privater Briefdienstleister aus Freiburg

Siehe auch:
 Arriba
 Ariva.de